Droga krajowa nr 33 (Czechy)
 Droga krajowa nr 33 (Polska)
 Droga krajowa nr 33 (Węgry)